Адам Дмитрович Шувар ( 26 липня 1933, м. Чортків, нині Україна) — український культурно-освітній діяч. Заслужений працівник культури України (1990).

Життєпис 
Адам Шувар народився 26 липня 1933 року у місті Чорткові Тернопільського воєводства Польської Республіки (нині Чортківська громада, Чортківський район, Тернопільська область, Україна).

Закінчив Харківський інститут культури (1964, нині академія культури). Працював директором Чортківського народного дому (1989—1995).

Засновник і режисер народної самодіяльної кіностудії «Аматор». Актор народного самодіяльного театру.

Примітки

Джерела